

Нарбутово — село, Логойський район, Мінська область

Нарбутово — присілок, Кугарчинський район, Башкортостан